Le Grand kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Le Grand-Pressigny, kommun, Département d'Indre-et-Loire,

USA 

 Le Grand (ort i USA, Iowa), Marshall County, 
 Le Grand (ort i USA, Kalifornien), Merced County, 

Robotskapade USAförgreningar